Schildt kan syfta på:

 Schildt – en släkt
 Schildt & Hallberg – finländsk handelsfirma, ägare till färgfabriker 1885–1972
 Schildts – finländskt bokförlag 1913–2012
 Schildts & Söderströms – finländskt bokförlag, bildaat genom fusion 2012
 Jurgen Schildt-priset – pris till filmforskare och filmskribenter utdelat 1992–2010